Le stotin est une ancienne monnaie de Slovénie. 1 stotin correspond à 1/100 de tolar. Le terme reste utilisé pour désigner les centimes d'euro.

Notes et références 
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/stotin
 https://www.definitions.net/definition/stotin

Monnaie slovène